rambla, passeig basat en el traçat d'un curs fluvial intermitent
 Toponímia:
La Rambla, principal passeig de la ciutat de Barcelona
 La Rambla (Palma), passeig de la ciutat de Palma, a Mallorca 
 La Rambla (Alacant), passeig de la ciutat d'Alacant, al País Valencià
 Rambla (Sabadell), carrer de Sabadell 
 Rambla (Montevideo) avinguda de Montevideo
 La Rambla (Còrdova), municipi andalús 
 Cinema La Rambla, antiga sala de cinema a Terrassa
 La Rambla (escalada) a Siurana (el Priorat), via d'escalada calcària de 40 m, considerada entre les més difícils al món
 Miscel·lània:
 La Rambla (sèrie de fotografies), sèrie fotogràfica de Frederic Ballell, on es recullen múltiples aspectes de la vida quotidiana del centre de la ciutat de Barcelona
 La Rambla (publicació) fou un diari barceloní publicat entre 1930 i 1936 i fundat per Josep Sunyol i Garriga